Lacher steht für:
 kurzes Gelächter, siehe Lachen
 Lacher, künstlich eingespielte Lacher im Fernsehen, siehe Lachkonserve

Lacher ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Lacher (* 1964), deutscher Herausgeber, Gastronom und Veranstalter
 Ambrosius Lacher (um 1470–1540), deutscher Polyhistor und Mathematiker 
 Blaine Lacher (* 1970), kanadischer Eishockeyspieler
 Georg Lacher (1809–1882), deutscher Maler des Nazarenerstils
 Hans Lacher (1912–2003), Schweizer Diplomat 
 Johann Lacher, deutscher Architekt
 Julius Lacher (1845–1919), deutscher Jurist
 Karl Lacher (1850–1908), deutsch-österreichischer Bildhauer und Kunstgewerbler
 Lilli Lacher (* 2008), deutsche Schauspielerin
 Max Lacher (1905–1988), deutscher Maler
 Roland Lacher (* 1942), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Shenja Lacher (* 1978), deutscher Schauspieler
 Stefan Lacher (* 1977), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Thomas E. Lacher, Jr. (* 1949), US-amerikanischer Ökologe und Mammaloge

Siehe auch:
 Lacherspitze, Berg im Mangfallgebirge, Bayern
 Lachner
 Lachert